Hugh le Despenser ist der Name folgender Personen:

* Hugh le Despenser, 1. Baron le Despenser († 1265) (um 1223–1265), englischer Adliger 
 Hugh le Despenser, 1. Earl of Winchester (1261–1326), englischer Adliger
 Hugh le Despenser (1286–1326), englischer Höfling und Politiker
 Hugh le Despenser, 1. Baron le Despenser († 1349) (um 1308–1349), englischer Adliger